În sezonul 1951 A PFG a avut 12 echipe iar CDNV Sofia a câștigat trofeul. Golgeter a fost Dimitar Milanov cu 14 goluri pentru CDNV Sofia.

Clasament 
Clasamentul primei ligi bulgare de fotbal la finalul sezonului 1951.

Referințe 
 Bulgaria - Lista clasamentelor finale (RSSSF)

Sezoane A PFG